El landgrave Carlos de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (nombre completo: Carlos Augusto Luis Felipe; 27 de junio de 1784, Barchfeld-17 de julio de 1854, Philippsthal) fue un miembro de la Casa de Hesse y fue el Landgrave reinante de Hesse-Philippsthal-Barchfeld entre 1803-1806 y desde 1813 hasta su muerte.

Biografía 
Carlos era un hijo del Landgrave Adolfo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1743-1803) fruto de su matrimonio con Luisa (1752-1805), una hija del Duque Antonio Ulrico de Sajonia-Meiningen. En 1803, sucedió a su padre como Landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld.

En 1806, Hesse-Philippsthal-Barchfeld fue anexionado por el Reino de Westfalia. Tras la derrota de Napoleón en la Batalla de Leipzig, Carlos fue restaurado como Landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld bajo la supremacía del Electorado de Hesse.

Carlos sirvió en el Ejército prusiano y posteriormente en el Ejército ruso. Luchó del lado de Rusia durante las Guerras Napoleónicas, en particular en la Batalla de Borodino. Después de retirarse del servicio en el Ejército ruso, se unió al Ejército de Hesse, donde fue ascendido a teniente general en 1836.

Más tarde vivió en el castillo de Augustenau en Herleshausen.

Matrimonio e hijos 
Carlos contrajo matrimonio por primera vez el 19 de julio de 1816 en Öhringen con Augusta (1793-1821), la hija del Príncipe Federico Luis de Hohenlohe-Ingelfingen, con quien tuvo los siguientes hijos:
 Bertha (1818-1888); desposó en 1839 al Príncipe Luis de Bentheim y Steinfurt (1812-1890)
 Emilia (1821-1836)

Contrajo matrimonio con su segunda esposa el 10 de septiembre de 1823 en Steinfurt con Sofía (1794-1873), la hija del Príncipe Luis de Bentheim y Steinfurt, con quien tuvo los siguientes hijos:
 Víctor (1824-1846)
 Alejandro (1826-1841)
 Alexis (1829-1905), Landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, quien desposó en 1854 a la Princesa Luisa de Prusia (1829-1901), divorciado en 1861
 Guillermo (1831-1890); desposó:
 en 1857 morganáticamente a la Princesa María de Hanau-Hořowitz (1839-1917), divorciado en 1872
 en 1873 a la Princesa Juliana de Bentheim y Steinfurt (1842-1878); tuvieron descendencia, incluido Clodoveo, Landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld
 en 1879 con la Princesa Adelaida de Bentheim y Steinfurt (1840-1880)
 en 1884 con la Princesa Augusta de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1844-1932); fueron los padres del Príncipe Cristián de Hesse-Philippsthal-Barchfeld

Ancestros

Referencias 
 Johann Samuel Ersch (ed.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer ..., p. 297

Landgraves de Hesse-Philippsthal-Barchfeld
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Militares de Alemania del siglo XIX
Casa de Hesse
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica